{{Карточка сезона командного турнира
|Название      = XXVII чемпионат России (Суперлига)
|Даты          = 10 сентября 2017 — 29 апреля 2018
|Команды       = 14
|Чемпион       = «Зенит» (Казань)
|Второй        = «Зенит» (Санкт-Петербург)|Третий        = «Динамо» (Москва)
|Матчей всего  = 
|Игрок         = 
|Предыдущий    = 2016/2017
|Следующий     = 2018/2019
}}XXVII чемпионат России по волейболу среди 14 команд мужской Суперлиги проходил с 10 сентября 2017 года по 29 апреля 2018 года. Победителем пятый раз подряд и в десятый раз в истории стал казанский «Зенит».

 Предварительный этап 
Матчи предварительного этапа проводились с 10 сентября 2017 года по 3 марта 2018 года. Главным критерием при распределении мест в турнирной таблице являлось количество побед (это правило распространяется и на другие лиги чемпионата России). В плей-офф чемпионата вышли восемь команд. Команды, которые по итогам предварительного этапа заняли 9—14-е места, приняли участие в матчах плей-аут.

В матче 9-го тура казанский «Зенит» и московское «Динамо» разыграли Суперкубок России. Игра была посвящена памяти двукратного чемпиона мира Владимира Щагина.

 Турнирная таблица 

 Результаты матчей 

 Финальный этап 

 Плей-офф 

 1/4 финала 

 1/2 финала 

 Матчи за 5—8-е места 

 «Белогорье» — «Нова» — 2—1
 1-й матч. 31 марта. Белгород. 1:3 (24:26, 25:21, 11:25, 22:25)
 2-й матч. 6 апреля. Самара. 3:1 (26:28, 25:23, 25:19, 25:23)
 3-й матч. 15 апреля. Белгород. 3:1 (35:37, 25:20, 25:22, 25:22)

 «Факел» — «Локомотив» — 2—0
 1-й матч. 29 марта. Новосибирск. 3:0 (25:17, 25:23, 25:23)
 2-й матч. 15 апреля. Новый Уренгой. 3:0 (48:46, 25:22, 25:19)

 Матчи за 5-е место 
 «Белогорье» — «Факел» — 2—1
 1-й матч. 21 апреля. Белгород. 3:0 (25:20, 25:22, 25:20)
 2-й матч. 25 апреля. Большевик. 1:3 (25:19, 22:25, 21:25, 19:25)
 3-й матч. 29 апреля. Белгород. 3:0 (25:20, 25:22, 25:18)

 Матчи за 3-е место 
 «Динамо» — «Кузбасс» — 2—0
 1-й матч. 20 апреля. Москва. 3:2 (25:27, 25:23, 23:25, 25:22, 19:17)
 2-й матч. 25 апреля. Кемерово. 3:0 (25:19, 25:18, 25:21)

 Финал 
 «Зенит» (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3—0

1-й матч. «Зенит» (Кз) — «Зенит» (СПб) — 3:0 (25:17, 25:20, 25:21)«Зенит» Кз: Александр Бутько — 1 (0, 1, 0), Максим Михайлов — 10 (8, 1, 1), Мэттью Андерсон — 11 (8, 1, 2), Вильфредо Леон — 18 (13, 3, 2), Артём Вольвич — 11 (4, 6, 1), Алексей Самойленко — 4 (2, 2, 0), Алексей Вербов (либеро).«Зенит» СПб: Павел Панков — 2 (1, 0, 1), Дражен Любурич — 11 (11, 0, 0), Евгений Сивожелез — 8 (6, 2, 0), Ореоль Камехо — 9 (8, 0, 1), Андрей Ащев — 2 (2, 0, 0), Александр Волков — 3 (1, 1, 1), Артём Зеленков (либеро), Денис Шипотько, Денис Черейский, Валерий Комаров.Судьи: Николай Книжников (Нижневартовск), Андрей Зенович (Ростов-на-Дону).Время матча — 1:20 (26+27+27). Очки — 75:58 (атака — 35:29, блок — 14:3, подача — 6:3, ошибки соперника — 20:23).20 апреля. Казань. Центр волейбола «Санкт-Петербург». 3000 зрителей.СМИ: 

2-й матч. «Зенит» (Кз) — «Зенит» (СПб) — 3:2 (19:25, 15:25, 25:18, 25:22, 15:9)«Зенит» Кз: Александр Бутько — 1 (1, 0, 0), Максим Михайлов — 18 (17, 0, 1), Мэттью Андерсон — 18 (16, 1, 1), Вильфредо Леон — 19 (16, 1, 2), Артём Вольвич — 9 (6, 2, 1), Александр Гуцалюк — 2 (2, 0, 0), Алексей Вербов (либеро), Валентин Кротков (либеро), Алексей Самойленко — 3 (2, 1, 0), Лоран Алекно, Максим Пантелеймоненко — 2 (2, 0, 0), Никита Алексеев — 1 (0, 0, 1).«Зенит» СПб: Павел Панков — 7 (1, 3, 3), Дражен Любурич — 13 (13, 0, 0), Евгений Сивожелез — 15 (11, 2, 2), Ореоль Камехо — 11 (11, 0, 0), Сергей Червяков — 4 (4, 0, 0), Александр Волков — 12 (6, 4, 2), Артём Зеленков (либеро), Денис Черейский, Максим Шульгин, Филипп Воронков, Валерий Комаров.Судьи: Андрей Зенович (Ростов-на-Дону), Николай Книжников (Нижневартовск).Время матча — 1:56 (24+24+24+29+15). Очки — 99:99 (атака — 62:46, блок — 5:9, подача — 6:7, ошибки соперника — 26:37).21 апреля. Казань. Центр волейбола «Санкт-Петербург». 3200 зрителей.СМИ: 

3-й матч. «Зенит» (СПб) — «Зенит» (Кз) — 0:3 (21:25, 22:25, 22:25)«Зенит» СПб: Павел Панков — 3 (1, 1, 1), Дражен Любурич — 8 (8, 0, 0), Евгений Сивожелез — 6 (6, 0, 0), Ореоль Камехо — 17 (17, 0, 0), Сергей Червяков — 4 (2, 2, 0), Александр Волков, Артём Зеленков (либеро), Андрей Ащев — 5 (2, 3, 0), Денис Черейский, Максим Шульгин, Валерий Комаров.«Зенит» Кз: Александр Бутько — 1 (1, 0, 0), Максим Михайлов — 21 (15, 2, 4), Мэттью Андерсон — 7 (6, 0, 1), Вильфредо Леон — 16 (14, 1, 1), Артём Вольвич — 7 (6, 0, 1), Алексей Самойленко — 3 (3, 0, 0), Алексей Вербов (либеро), Максим Пантелеймоненко, Никита Алексеев.Судьи: Владимир Олейник (Москва), Алексей Пашкевич (Москва).Время матча — 1:31 (27+31+33). Очки — 65:75 (атака — 36:45, блок — 6:3, подача — 1:7, ошибки соперника — 22:20).28 апреля. Санкт-Петербург. «Сибур Арена». 7450 зрителей.СМИ: 

 Плей-аут 
Команды, не попавшие в плей-офф, провели серии матчей до трёх побед по системе 2—2—1. Победители этих серий сохранили прописку в Суперлиге, а проигравшие стали участниками двухтурового переходного турнира с командой, занявшей 2-е место в высшей лиге «А». Два сильнейших коллектива по итогам переходного турнира в сезоне 2018/19 будут играть в Суперлиге.

 «Урал» — «Югра-Самотлор» — 3—0
 1-й матч. 17 марта. Уфа. 3:2 (19:25, 21:25, 25:23, 25:23, 15:10)
 2-й матч. 18 марта. Уфа. 3:0 (25:21, 25:23, 25:15)
 3-й матч. 24 марта. Нижневартовск. 3:0 (25:18, 29:27, 25:23)
 «Газпром-Югра» — «Ярославич» — 3—0
 1-й матч. 17 марта. Сургут. 3:1 (25:21, 25:20, 25:27, 25:22)
 2-й матч. 18 марта. Сургут. 3:0 (25:15, 25:20, 25:21)
 3-й матч. 24 марта. Ярославль. 3:2 (22:25, 19:25, 25:17, 25:23, 15:5)
 «Динамо-ЛО» — «Енисей» — 1—3
 1-й матч. 18 марта. Санкт-Петербург. 1:3 (18:25, 18:25, 25:19, 25:27)
 2-й матч. 19 марта. Санкт-Петербург. 3:2 (25:22, 25:18, 19:25, 24:26, 15:13)
 3-й матч. 24 марта. Красноярск. 2:3 (19:25, 25:23, 23:25, 25:23, 8:15)
 4-й матч. 25 марта. Красноярск. 1:3 (19:25, 28:30, 25:22, 21:25)

 Переходный турнир 
Матчи прошли с 20 по 22 апреля в Челябинске и с 27 по 29 апреля в Санкт-Петербурге. Две сильнейшие команды в следующем сезоне получили право играть в Суперлиге.

 Результаты матчей 

 Высшая лига «Б» Финальный этап за 1—6-е местаИгры финального этапа прошли с 20 по 25 марта в Тюмени и с 10 по 15 апреля в Одинцове. «Автомобилист» завоевал право играть в следующем сезоне в высшей лиге «А», «Тюмень» провела переходные матчи с аутсайдером высшей лиги «А» — командой «Трансгаз-Ставрополь».

 Переходные матчи 
 «Трансгаз-Ставрополь» — «Тюмень» — 1—3
 1-й матч. 21 апреля. Тюмень. 0:3 (23:25, 22:25, 23:25)
 2-й матч. 22 апреля. Тюмень. 2:3 (25:22, 21:25, 17:25, 25:23, 10:15)
 3-й матч. 28 апреля. Георгиевск. 3:1 (24:26, 25:22, 25:23, 25:17)
 4-й матч. 29 апреля. Георгиевск. 2:3''' (30:28, 18:25, 17:25, 25:21, 12:15)

В связи с расширением высшей лиги «А» к участию в первенстве в следующем сезоне были допущены проигравший переходные матчи «Трансгаз-Ставрополь» и занявшая 3-е место в финале высшей лиги «Б» команда «Подмосковье» («Искра»).

Примечания

См. также 
 Чемпионат России по волейболу среди женщин 2017/2018

Ссылки 
 Результаты на сайте Всероссийской федерации волейбола
 Положение о чемпионате
 Результаты и статистика матчей

Чемпионаты России по волейболу среди мужчин
2017 год в волейболе
2018 год в волейболе